Les Turcomans ou Turkmènes peuvent désigner plusieurs peuples turcs descendant des Oghouzes et dont les ancêtres ont fondé le grand empire Seldjoukide:
 les Turkmènes, un peuple turc vivant aujourd'hui au Turkménistan avec de petits groupes en Iran, Afghanistan et Ouzbékistan, et parlant la langue turkmène ;
 les Turkmènes d'Irak ou Turcomans d'Irak ;
 les Turkmènes de Syrie ou Turcomans de Syrie;
 les Oghouzes.
 les Yörük.